Manon Bollegraf e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Kristine Kunce e Jim Grabb.

Venus Williams e Justin Gimelstob hanno battuto in finale 6–2, 6–1 Helena Suková e Cyril Suk.

Teste di serie

n/a
 Manon Bollegraf /  Rick Leach (primo turno)
 Lisa Raymond /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Caroline Vis /  Mahesh Bhupathi (semifinali)

 Helena Suková /  Cyril Suk (finale) 
 Katrina Adams /  Ellis Ferreira (primo turno) 
 Larisa Neiland /  David Adams (secondo turno) 
 Patricia Tarabini /  Daniel Orsanic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1998
ATP Tour 1998